Termenul „Montijo” se poate referi la:

un oraș în Portugalia;
un oraș în Spania, în provincia Badajoz.